S/S Bore är namnet på flera ångfartyg. Se till exempel:

 S/S Bore (1853)
 Isbrytaren och passagerarbåten S/S Bore, byggd 1894
 S/S Bore (1898)
 S/S Bore (1899), bogser- och passagerarbåt Landskrona hamn till 1962
S/S Bore II, passagerarfartyg, byggt 1938
 S/S Bore (1960), även känt som M/S Kristina Regina
 S/S Sankt Ibb, gick 1962-1968 i trafik under namnet S/S Bore I
 Aura II, gick 1928-1929 i trafik under namnet S/S Bore II

Se även
 Bore (fartyg)
 Bore (rederi)